Падма вибхушан (, ) — вторая из высших гражданских государственных наград Индии. Вручается как знак признания исключительного и выдающегося служения нации в любой области, включая правительственную службу.

История 
Учреждена 2 января 1954 года декретом президента Индии. В 1977—1980 и 1992—1998 годах награда не вручалась.

Кавалеры Падма вибхушан 
 Список награждённых Падма Вибхушан

Ссылки 
 Официальный сайт

Ордена Индии
Награды, появившиеся в 1954 году
Высшие государственные награды